Pihlajasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västra och Östra Rönnskär i Nyland, 
 Pihlajasaaret (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Pihlajasaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Pihlajasaaret (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar